Neftçala peut désigner :
 le raion de Neftçala en Azerbaïdjan ;
 Neftçala, la capitale de ce raion.